Freystädtler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Jakob Freystädtler (1761–1841), österreichischer Komponist und Klavierpädagoge
 Johann Jakob Freystädtler (1723–1787), deutscher Musiker und Komponist